LObjectiu de Desenvolupament Sostenible 2 (Objectiu 2 o ODS 2) tracta sobre aliances per als objectius i és un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides en 2015.

L’ODS 2 és: “Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible”. L’Objectiu té metes que cal assolir pel 2030. El progrés cap a eixes metes es mesurarà mitjançant indicadors.

Referències 

Objectius de Desenvolupament Sostenible